Maleisische voetbalbond - (Football Association of Malaysia)
 Motobi - FAM was een oudere naam van dit motorfietsmerk
 Federation of American Motorcyclists, Amerikaanse motorrijdersfederatie
 Fam (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2019